La Coupe d'Ukraine de football 2013-2014 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Dynamo Kiev sur le tenant du titre le Chakhtar Donetsk.

Seizièmes de finale

Huitième de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2013-2014 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2013-2014 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2013-2014 sur le site de la RSSSF.

2013-2014
Ukraine
Sport en Ukraine en 2013
Sport en Ukraine en 2014